

Cinema 
Una lunga notte (Stay the Night) – film del 1992 diretto da Harry Winer

Musica 
Stay the Night – album di Jane Olivor del 1978
Stay the Night – singolo di Billy Ocean del 1980
Stay the Night – singolo di Benjamin Orr del 1986
Stay the Night – singolo degli IMx del 1999
Stay the Night – singolo dei Ghosts del 2007
Stay the Night – singolo degli Alcazar del 2009
Stay the Night – singolo di James Blunt del 2010
Stay the Night – singolo dei Millionaires del 2010
Stay the Night – singolo di Zedd in collaborazione con Hayley Williams del 2013